Saint-Léonard puede referirse a:

Saint-Léonard, parroquia canadiense del Nuevo Brunswick.
St. Leonard, ciudad canadiense del Nuevo Brunswick.
 Saint-Léonard, distrito de Montreal.
 Saint-Léonard, comuna francesa del departamento de Gers.
 Saint-Léonard, comuna francesa del departamento de Marne.
 Saint-Léonard, comuna francesa del departamento de Pas-de-Calais.
 Saint-Léonard, comuna francesa del departamento de Seine-Maritime.
 Saint-Léonard, comuna francesa del departamento de los Vosgos.
 Saint-Léonard, comuna suiza del cantón del Valais.
 Saint-Léonard, Barrio de Lieja en Bélgica.

Otros
Saint-Léonard-d'Aston, municipio canadiense del Quebec.
Saint-Léonard-de-Noblat, comuna francesa del departamento de Haute-Vienne.
Saint-Léonard-de-Portneuf, municipio canadiense del Quebec.
Saint-Léonard-des-Bois, comuna francesa del departamento de Sarthe.
Saint-Léonard-des-Parcs, comuna francesa del departamento de Orne.
Saint-Léonard-en-Beauce, comuna francesa del departamento de Loir-et-Cher.